ASP.NET, Microsoftovo razvojno okruženje (framework) otvorenog koda za pisanje dinamičnih web aplikacija
Afro-širaska stranka
ASP (pištolj)
Armament Systems and Procedures
Active Server Pages
Advanced Simple Profile, video kodek za MPEG-4
Audio Signal Processor
ASP (glazbeni sastav), njemački gotski metal sastav
Angle–sensitive pixel, senzor u CMOS-u
asparaginska kiselina
Akademija lijepih umjetnosti Jan Matejko u Krakovu